Această pagină este o listă a celor 66 de comitate din statul Dakota de Sud.

Vezi și 

 Dakota (dezambiguizare) și 
 Listă de orașe din South Dakota
 Formate comitate South Dakota (format)
 Formatele tuturor comitatelor din Statele Unite (categorie)

Referințe 

 
Liste de comitate din Statele Unite ale Americii după stat
Comitate